Бремгартенское кладбище () — второе по площади кладбище Берна, находится к западу от центра города и представляет собой парковую зону в густонаселённом городском районе.

Бремгартенское кладбище открылось 1 января 1865 года взамен кладбища Монбижу. В исторической части кладбища имеются воинские захоронения, как перешедших границу французов в Франко-прусскую войну, так и интернированных французов, поляков и бельгийцев времён Первой и Второй мировых войн. Крематорий был построен в 1908 году. В 1999 году на Бремгартенском кладбище была выделена территория для мусульманских захоронений.

Литература 
 Jakob Anton Frick: Der Bremgartenfriedhof 1865—1965: Ein geschichtlicher Rückblick auf das Bestattungswesen in der Stadt Bern. Friedhofverwaltung, Bern 1965.

Ссылки 
 Бремгартенское кладбище на bern.ch

Кладбища по алфавиту
Кладбища Швейцарии
Здания и сооружения Берна
Появились в 1865 году
Похороненные на Бремгартенском кладбище